Юлия Олеговна Вакуленко (родилась 10 июля 1983 года в Ялте, УССР) — украинская теннисистка.
 Победительница 7 турниров ITF в одиночном разряде.

Общая информация 
Юлия — одна из двух детей в семье Галы и Олега Вакуленко. У неё также есть младший брат Брайан.

Ныне Вакуленко-младшая держит у себя одного домашнего любимца — пса Уилсона.

В теннис Юлия пришла в 7 лет .

В разное время украинка жила и тренировалась в различных городах СРЮ, Испании и Франции. Этот факт её биографии наложил отпечаток на её знание иностранных языков: в той или иной степени она владеет русским, английским, французским, испанским и рядом языков бывшей Югославии.

Вакуленко высказывает большой интерес ко всему, что связано с теннисом и в будущем собирается создать собственную академию этого вида спорта.

В 2008 году Юлия собиралась принять испанское гражданство и выступать за эту страну на международном уровне, но дело не продвинулось дальше нескольких турниров, проведённых Вакуленко под флагом этого государства.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (7)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Украины
Теннисисты Испании